Jakunin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Pawlowitsch Jakunin (1934–2014), russischer Priester und sowjetischer Dissident
 Nikolai Petrowitsch Jakunin (1903–1944), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wladimir Iwanowitsch Jakunin (* 1948), russischer Politiker